Viana de Cega kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Viana de Cega (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Viana de Cega (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar